Yamatoperiode, een periode in de Japanse geschiedenis (± 250 - 710)
Yamato nadeshiko, een Japanse term voor een mooie vrouw
Yamato (schip, 1941), een Japans slagschip
Yamato (provincie), een voormalige provincie van Japan
Yamato (Kanagawa), een stad in de Japanse prefectuur Kanagawa
Yamato (district), een voormalige district de Japanse prefectuur Fukuoka
Yamato (personage), een personage uit de manga- en animeserie Naruto
Yamato Gunkei (ook wel kortweg Yamato genoemd), een kriel kippenras van Japanse oorsprong
een gemeente in Japan:
Yamato (gemeente in Fukuoka), in de prefectuur Fukuoka
Yamato (Fukushima), in de prefectuur Fukushima
Yamato (Kagoshima), in de prefectuur Kagoshima
Yamato (Kumamoto), in de prefectuur Kumamoto
Yamato (Saga), in de prefectuur Saga
Yamato (Yamanashi), in de prefectuur Yamanashi